Lista postaci serialu Orange Is the New Black. Podział na poszczególne sezony.

Role drugoplanowe

Przypisy 

Orange Is the New Black
Orange Is the New Black